Lucio Cassio Longino – politico romano, console nel 107 a.C.
 Lucio Cassio Longino – politico e senatore romano, console nel 30
 Lucio Cassio Longino Ravilla – politico romano, console nel 127 a.C.